Рафаел Надал је девети пут освојио титулу. У финалу је савладао Гаела Монфиса са 7:5, 5:7, 6:0.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Монте Карло мастерс 2016.
Монте Карло мастерс – појединачно